Schay ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Mayer Schay (* 1931), deutsch-südafrikanische Geigerin